Auguste Bourdet
Carl Borromaeus Bourdet (1828-1859), peintre
Carl Josef Alois Bourdet (1851-1928)
Claude Bourdet
Denise Bourdet, femme de lettres française
Édouard Bourdet (1887-1945), dramaturge et journaliste français
François Bourdet, un sculpteur français
François Eugène Bourdet (Nancy 1874 – Fontainebleau 1952), céramiste.
Gildas Bourdet
Jacques Bourdet, un peintre français
Jean Bourdet
Jules Joseph Guillaume Bourdet (1799-1869), peintre français
Maurice Bourdet (1902-1944), résistant français
Odile Bourdet (1955-), sculptrice française
Pierre Bourdet

Voir aussi 
Le Bourdet, une commune française située dans les Deux-Sèvres dans la région Poitou-Charentes

Références